

Persone 
 Antonio Biglia – arcivescovo cattolico italiano
 Cesare Biglia – politico italiano
 Lucas Biglia – calciatore argentino
 Stefano Biglia – fumettista italiano
 Biglia – famiglia milanese

Altro 
 Biglia – sfera o palla da gioco di materiale duro.
 Biglia – frazione del comune di Merna-Castagnevizza, nel Goriziano sloveno

Pagine correlate 
 Billia